Сезон 1961—1962 у Національній лізі А — 65-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1962
Швейцарія
Швейцарія